Bubon pyrenaicus är en flockblommig växtart som beskrevs av Barthélemy Charles Joseph Dumortier. Bubon pyrenaicus ingår i släktet Bubon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pyrenaicus